Патрик има више значења:
 Округ Патрик (Вирџинија)
 Патрик (Јужна Каролина)